Роберт Домс (1816, Пруссія — 5 травня 1893, Львів) — львівський підприємець, громадський діяч і філантроп.
 Нотр-Дам-де-Домс — собор в Авіньйоні.